Die Spiele in der Division A fanden vom 20. August bis zum 30. August 2009 statt und dienten als Qualifikationsturnier für die Basketball-Europameisterschaft 2009 in Polen. Dabei konnten sich – neben den bereits qualifizierten acht Mannschaften – weitere acht Teams für die EM qualifizieren. Die Division A umfasst 2009 17 europäische Basketball-Nationalteams. Darunter sind 15 Teams die 2007 direkt für die EM qualifiziert waren oder in der Division A gespielt hatten und dort nicht abgestiegen sind und nicht direkt zur EM 2009 qualifiziert waren. In der Division B 2007 konnten das britische und das finnische Nationalteam den Aufstieg in die Division A erringen.

Erste Qualifikationsrunde (Qualifying Round) 
In der Ersten Qualifikationsrunde wurde in 4 Gruppen (A bis D) gespielt. Die vier Gruppenersten sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizierten sich direkt für die EM-Endrunde in Polen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Reihenfolge der Gruppenzweiten 

Direkte Qualifikation
 Die 4 Gruppensieger:
  Serbien,  Mazedonien,  Türkei,  Großbritannien
 Die 3 besten Gruppenzweiten:
  Lettland,  Bulgarien,  Israel

Zweite Qualifikationsrunde (Additional Qualifying Round) 
Die 6 übrigen Mannschaften mit Ausnahme der Gruppenletzten bestritten eine Zweite Qualifikationsrunde (Additional Qualifying Round). Diese wurde im August 2009 in 2 Dreier-Gruppen (A und B) ausgespielt.

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde der zusätzlichen Qualifikationsrunde (Play-off Games) 
In der Endrunde der zusätzlichen Qualifikationsrunde spielen die beiden Erstplatzierten der zusätzlichen Qualifikationsrunde um die Qualifikation zum EM-Endrunde. Nur der Sieger dieser Runde qualifizierte sich dafür als letztes Team.

Qualifiziert als 16. und letzte Mannschaft für die EuroBasket 2009:
  Frankreichl

Abstiegsrunde (Relegation Tournament) 
Die vier Gruppenletzten aus der Ersten Qualifikationsrunde spielten vom 5. bis 20. August 2009 in der Abstiegsrunde. Die beiden schlechtesten Mannschaften stiegen in die Division B ab.

Absteiger in die Division B:
  Tschechien,  Estland

Weblinks 
 EuroBasket 2009 - Qualifikationsrunde.
 FIBA Europe

Basketballveranstaltung 2009
Division A 2009